Die IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2017 war ein Snookerturnier, das vom 8. bis 11. Juli 2017 in der World Snooker Academy in der chinesischen Hauptstadt Peking stattfand. Es war die dritte Austragung der vom Amateurweltverband IBSF veranstalteten Weltmeisterschaft für U18-Junioren.

Weltmeister wurde der Pakistaner Muhammad Naseem Akhtar, der im Finale den Chinesen Lei Peifan nach einem 1:3-Rückstand mit 5:3 besiegte. Titelverteidiger war der Waliser Jackson Page, der im Viertelfinale gegen Amir Nardeia verlor. Ka Wai Cheung, der Sieger von 2015, schied ebenfalls in der Runde der letzten acht aus.

Modus 
Die 48 Teilnehmer wurden in 12 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei die acht besten Spieler der Gruppenphase ein Freilos erhielten.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 Offizielle Website
 IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2017 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Peking